Der Buriram United Football Club (Thai: ) ist ein professioneller Fußballverein aus der thailändischen Stadt Buriram. Der Verein spielt in der höchsten thailändischen Liga, der Thai League.

Der Verein wurde 1970 unter dem Namen FC Provincial Electricity (PEA FC) gegründet und war zunächst in Bangkok, später in der Provinz Ayutthaya beheimatet. Namensgeber des Vereins und Sponsor zugleich war der gleichnamige staatliche Energieversorger Provincial Electricity Authority (PEA).

Im Jahr 2009 übernahm der Politiker Newin Chidchob den Verein und verlegte seinen Sitz in seine Heimatprovinz. Er steht dem Verein seither auch als Präsident vor. Er wurde zunächst in FC Buriram PEA umbenannt; 2012 bekam er dann den heutigen Namen. Seither hat sich Buriram zum erfolgreichsten Fußballclub in Thailand entwickelt. Er wurde siebenmal Meister, dreimal Pokal- und Ligapokalsieger und erreichte 2013 in der asiatischen Champions League das Viertelfinale. Die Heimspiele werden seit 2011 in der Chang Arena ausgetragen. Das Stadion ist auch bekannt unter dem Namen Thunder Castle.

Vereinsgeschichte

Beginn und erste Erfolge 
Gegründet wurde der Verein 1970 als Werksmannschaft des staatlichen Stromversorgers PEA. Erste Erfolge stellten sich aber erst 1998 mit dem Gewinn der dritten Liga, des Khôr Royal Cup, ein. Der Verein stieg in die Thailand Division 1 League auf. 2002/03 belegte der Klub den dritten Platz in der zweiten Liga. In der Relegation zur Thai League unterlag man am Ende dem FC Thailand Tobacco Monopoly nach Hin- und Rückspiel mit 0:1. Ein Jahr später gelang dann zum Ende der Saison 2003/04 der Aufstieg in die Thai League. Als Aufsteiger konnte PEA zum Ende seiner ersten Premier-League-Saison überraschend die Vizemeisterschaft erringen. Das Erreichen der Vizemeisterschaft berechtigte den Verein zur Teilnahme an der AFC Champions League. Es war die erste Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb für den Verein. Jedoch wurde der Verein vom Wettbewerb ausgeschlossen. In den beiden folgenden Saisons, 2006 und 2007, belegte die PEA lediglich Platz 10 und 8 zum Ende der Saison.

Die erste Meisterschaft 
Der Verein hatte in der Vergangenheit kein festes Heimstadion und auf Grund der wechselnden Örtlichkeiten auch keine große Fanbasis. Diese konnte jedoch mit dem Umzug nach Ayutthaya nach und nach aufgebaut werden. Die Bewohner der Stadt nahmen den Verein mehr und mehr als den ihren war. Dies war vor allem deutlich in der Saison 2008 zu merken, als die Zuschauerzahlen anstiegen. Ein Grund lag vielleicht auch darin, dass der Klub eine mehr als gute Saison spielte, an deren Ende überraschend die Meisterschaft stand. Am Ende der Saison stand man vor dem Titelverteidiger FC Chonburi.

Eine neue Ära 
Vor Beginn der Saison 2009 kam es zu Unstimmigkeiten zwischen den Fans und ihrem Klub. Zunächst stand im Raum, dass der Verein seinen Namen in FC Ayutthaya ändern würde, worüber die Fans des Vereins sehr erfreut waren, würde dies doch eine noch engere Bindung zu Stadt und Fans erzeugen. Der Gewinn der Meisterschaft berechtigte den Verein zur Teilnahme an der Qualifikation zur Asiatischen Champions League. Dies war wohl letzten Endes der Grund, warum der Verein sich nicht in FC Ayutthaya umbenannte. Der Eigentümer, Namensgeber und Sponsor des Vereins hatte aus der Sicht des Marketing ein sicher berechtigtes Interesse, den Namen nicht zu ändern. Hinzu kam, dass ein erneuter Standortwechsel des Vereins in Betracht gezogen wurde. Dies brachte die Anhänger des Vereins noch mehr auf. Am Ende blieb der Verein in Ayutthaya, und das Stadion wurde renoviert. Eine Anpassung des Vereinsnamens gab es trotz allem. Dies ging auch einher mit einem neuen Vereinswappen. Der Verein nannte sich jetzt nicht mehr bei seinem vollen Namen Provincial Electricity Authority Football Club, sondern einfach nur FC PEA.

In der Qualifikation zur AFC Champions League 2009 traf die PEA auf die Singapore Armed Forces. In nur einem Spiel ging es um den Einzug in die nächste Qualifikationsrunde des Wettbewerbs. Bereits in der 6. Minute ging die PEA durch Apipu Suntornpanavej mit 1:0-Führung. Nachdem die Armed Forces in der 29. Minute durch Kenji Arai ausgleichen konnte, fielen keine weiteren Tore, und das Spiel ging in die Verlängerung. Dort war es Therdsak Chaiman, der seinen Verein durch einen Foulelfmeter auf die Siegesstraße brachte. Die PEA verlor das Spiel am Ende noch mit 1:4. Durch die Niederlage qualifizierte sich der Verein lediglich für den AFC Cup. Dort traf er in der Gruppenphase auf Binh Duong, Home United und den Club Valencia. Bis zum letzten Spieltag hatte der Klub noch die Chance auf das Weiterkommen. Im letzten Spiel der Gruppe hatte es der Verein selbst in der Hand, in die nächste Runde einzuziehen. Gegen Home United unterlag man mit 1:3 und schied dann aus. Auch in der Liga hatte die PEA Probleme, in Tritt zu kommen. Zur Sommerpause belegte der Verein nur Platz 12 und war vom Abstieg bedroht. Bereits im Mai 2009 wurde der langjährige Trainer Prapol Pongpanich seines Amtes enthoben. Nach den schlechten Ergebnissen in der ersten Saisonhälfte wurde der Druck der Fanbasis zu groß. Prapol ist jetzt Teammanager der Mannschaft. Sein Nachfolger auf der Position des Cheftrainers wurde Thongsuk Sampahungsith. Der Klub beendete die Saison 2009 auf Platz 9.

Umzug nach Buriram 
Im Dezember 2009 wurde bekannt, dass der in Buriram ansässige Politiker Newin Chidchob den Verein übernehmen würde. Zuvor hatte er bereits erfolglos versucht, die Vereine FC TOT und FC Royal Thai Army zu übernehmen. Newin verlagerte den Verein nach Buriram und gab ihm den Namen Buriram PEA Football Club. Als Trainer wurde Pongphan Wongsuwan verpflichtet. Seit 1998 war er der verantwortliche Trainer des FC TOT. Als neuer Star der Mannschaft konnte kurze Zeit später Suchao Nuchnum verpflichtet werden. Suchao spielte schon zuvor fünf Jahre unter Pongphan beim FC TOT.

Die Saison 2011 konnte mit einem Triple abgeschlossen werden: Gewinn der Meisterschaft in der Thai Premier League, Thai FA Cup und Thai League Cup.

Mit Beginn der Saison 2012 wurde der Verein in Buriram United Football Club umbenannt. Die Saison 2012 beendete der Verein als Tabellenvierter und gewann wieder den Thai FA Cup und Thai League Cup. In der Gruppenphase der AFC Champions League 2012 schied der Klub jedoch als Letzter aus.

In der Saison 2013 wurde Buriram wieder Meister, gewann den FA Cup, den Thai League Cup und den Kor Royal Cup. In der AFC Champions League schied der Verein im Viertelfinale gegen Esteghlal FC aus dem Iran aus.

In der Saison 2014 wurde Buriram unter dem neuen Trainer Alexandre Gama erneut Meister. 2015 konnten sie die Meisterschaft, den FA Cup und den Kor Royal Cup holen.

Stadion 
Die Chang Arena (), ehemals New I-Mobile-Stadion, ist das größte reine Fußballstadion in Thailand. Sein Spitzname ist Thunder Castle, bezogen auf die fünfte Burg der Provinz Buriram. Es ist seit dem 4. Juni 2011 die Heimat von Buriram United. Bis 2014 hatte das Fußballstadion ein Fassungsvermögen von 24.000 Zuschauern. Nach dem Schließen der Ecken 2014 hat das Stadion jetzt ein Fassungsvermögen von 32.600 Zuschauern. Alle Plätze sind Sitzplätze. Die Arena befindet sich ca. 3 km südwestlich von Burirams Stadtzentrum. Die Baukosten beliefen damals sich auf 40 Millionen Baht. Eigentümer ist Newin Chidchob, der auch Präsident des Vereins Buriram United ist.

Spielstätten seit 2007

Vereinserfolge 
 Thailand Premier League/Thai League
 Meister: 2008, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2021/22
 Vizemeister: 2005, 2010, 2019, 2020/21

 Thai FA Cup
 Sieger: 2011, 2012, 2013, 2015, 2021/22
 Finalist: 2018

 Thai League Cup
 Sieger: 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2021/22
 Finalist: 2014, 2019

 Kor Royal Cup
 Sieger: 2013, 2014, 2015, 2016

 Khǒr Royal Cup (ถ้วย ข.) – 3. Liga
 Meister: 1998 

 Mekong Club Championship
 Sieger: 2015, 2016

 Thailand Champions Cup
 Sieger: 2019

Spieler 
Stand: 19. Januar 2023

Ausgeliehene Spieler

Trainer 
Stand: 4. Dezember 2021

Ehemalige Spieler

Beste Torjäger ab 2004

Saisonplatzierung

Liga

Pokal National

Pokal International

Buriram United U23

Spieler 
Stand: 2019

Stadion 
Die U23-Mannschaft von Buriram United trägt ihre Heimspiele in Buriram im Khao Kradong Stadium (Thai: สนามกีฬาเขากระโดง) aus. Das Stadion ist ein Mehrzweckstadion und hat ein Fassungsvermögen von 14.000 Zuschauern. Eigentümer des Stadions ist die Stadt Buriram.

Saisonplatzierung

Beste Torjäger ab 2018

Sponsoren

Verbundene Vereine 
Buriram United unterzeichnete im Oktober 2018 eine Kooperationsvereinbarung mit Borussia Dortmund. Auch auf Jugendebene besteht diese Vereinbarung. Von der U-9 bis U-19 werden die beiden Vereine Möglichkeiten zur Entwicklung von Nachwuchsspielern diskutieren und ihnen die Möglichkeit geben, in die Seniorenteams zu drängen. Beide Teams haben eine ähnliche Philosophie in Bezug auf die Entwicklung von Technologie, Sportwissenschaft und Management in ihren Jugendprogrammen. Der Vereinspräsident Newin Chidchob sagte, dass Dortmund ein Team sei, „dass wir immer bewundert haben. Wir mögen ihren Spielstil und auch die Art, wie das Team so professionell organisiert ist. Wir glauben, dass wir während dieser Partnerschaft viel voneinander lernen können.“ Am 19. November 2018 traten die BVB-Legenden gegen Buriram United zu einem Freundschaftsspiel in Thailand an, so unter anderem Roman Weidenfeller, Dedê, Márcio Amoroso

Zuschauerzahlen seit 2011

Logohistorie

CLUB Rangliste 
Stand: 5. Januar 2020

Thailand

Asien

Welt

Erläuterungen/Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Webseite (in Thai)
 Buriram United in der Datenbank von thaileague.co.th
 
 
 
 Buriram United in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Buriram United bei facebook.com

Thailändischer Fußballverein
Sport (Buri Ram)
Gegründet 1970